Visbyklass har två fartygsklasser döpts till i svenska flottan:

Visby-klass (jagare), byggda 1942–1943.
Visby-klass (korvett), byggda 1997–2007.